Or Chadasch ist der Name zweier jüdischer Gemeinden:

 Or Chadasch (Wien), jüdische liberale Gemeinde in Wien
 Or Chadasch (Zürich), jüdische liberale Gemeinde in Zürich